Ha giocato complessivamente 21 partite (con due gol segnati) nei preliminari delle coppe europee.

Carriera

Ekranas
Nel 2011 fa il suo esordio come professionista nella squadra lituana dell'Ekranas. Vince il campionato per due edizioni consecutive.

Valletta
Nel 2015 passa ai maltesi della Valletta. Anche con i biancorossi vince due campionati (2015-2016 e 2017-2018).

Birkirkara
Dal 2018 è in forze al Birkirkara.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Ekranas: 2011, 2012

Valletta: 2015-2016, 2017-2018

Valletta: 2016

Collegamenti esterni